Плаја дел Сол има више значења:

 Плаја дел Сол (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Плаја дел Сол (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Плаја дел Сол (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Плаја дел Сол (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику